Pio (ime)

Osobe 
 papa Pio, dvanaest papa nosilo je ime Pio 
 Antonin Pio (86. – 161.), rimski car
 Pio iz Pietrelcine (1887. – 1968.), talijanski katolički redovnik i svetac
 Pío Baroja (1872. – 1959.), španjolski književnik